

2009 în muzică — 2010 în muzică — 2011 în muzică

2010 în muzică se poate referi la:
2010 în muzica românească
2010 în muzica europeană
2010 în muzica americană

Vezi și
2010 în televiziune
2010 în cinematografie
2010 în România
2010 în SUA

2010 în muzică